Ararat, planina u Turskoj
 Ararat, pokrajina u Armeniji